Homec (gmina Domžale) – wieś w Słowenii, w gminie Domžale
 Homec (gmina Kobarid) – wieś w Słowenii, w gminie Kobarid
 Homec (gmina Rečica ob Savinji) – wieś w Słowenii, w gminie Rečica ob Savinji
 Homec (gmina Vojnik) – wieś w Słowenii, w gminie Vojnik